A Zamora-díj a spanyol labdarúgó-bajnokság legjobb kapusának járó trófea, amelyet a legendás spanyol kapusról Ricardo Zamora-ról neveztek el.

Szabályok 

 Ahhoz, hogy egy kapus, jogosult legyen a trófea megnyeréséhez, legalább 28 mérkőzésen, 60 percet kell szerepelnie az adott bajnoki szezonban.
 A győztes az a kapus, aki a legkisebb együtthatóval rendelkezik a szezon végén. Az együtthatót, úgy számítják ki, hogy az összes kapott gólt elosztják a játszott mérkőzések számával.
 Hasonló tényezőknél, több kapus is megnyerheti egyszerre a díjat.

Győztesek

Primera División 
Zárójelben a nyert díjak száma szerepel.

Segunda División 

(*) Posztumusz-díj. Halála után adták át az örökösöknek a trófeát.

Jegyzetek

Források 
football-king.com
cosasdedeportes.es
EcuRed.cu
fcbarcelona.com

Spanyol labdarúgás
Labdarúgással kapcsolatos díjak